Поэма:

 Поэма — крупное стихотворное произведение с повествовательным или лирическим сюжетом.
 Поэма — инструментальная пьеса лирико-драматического характера.